Thiago Marques Luiz (São Paulo, 6 de agosto de 1979) é um produtor musical, jornalista e pesquisador de música popular brasileira.

Naturais da cidade de São Paulo
Pesquisadores do Brasil
Produtores musicais do estado de São Paulo
Jornalistas de São Paulo